

Смородинка — село, Крупський район, Мінська область

Смородинка — присілок, Єнісейський район, Красноярський край
 Смородинка — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область